David Meriwether kan syfta på:

David Meriwether (kongressledamot), amerikansk politiker född 1755, död 1822
David Meriwether (senator), amerikansk politiker född 1800, död 1893